Superkombinacja kobiet na 42. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim została rozegrana 8 lutego 2013 roku na trasie Streicher. Tytułu mistrzyni świata z Ga-Pa broniła Austriaczka Anna Fenninger.

Wyniki

Bibliografia 
 

Superkombinacja kobiet